Muchmore ist der Familienname von:
 Pat Muchmore (* 1976), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 William B. Muchmore (1920–2017), US-amerikanischer Arachnologe

Sonstiges:
 Muchmore Valley, Tal in den Darwin Mountains, Antarktika